Erratic steht für:

 Erratic Point, Landspitze im Indischen Ozean
 Erratic Valley, Tal in Antarktika

Siehe auch:
 Okotoks Erratic (Findling in Kanada)